Никоновский сельсовет

 Никоновский сельсовет — в Маслянинском районе Новосибирской области
 Никоновский сельсовет — в Бронницком (1929—1954), Люберецком (1964—1965) и Раменском (1961—1963, 1965—1994) районах Московской области